Paro puede referirse a:

 Paro, ciudad del país asiático de Bután.
 Paro, rey indígena de Costa Rica en el .
 Paro, una especie de araña.
 Paro, un robot terapéutico con forma de foca.

También se entiende comúnmente como sinónimo de:

 Paro cardíaco, detención del latido del corazón.
 Paro o huelga, suspensión de actividades por los trabajadores, normalmente convocada por uno o más sindicatos.
 Cierre patronal, suspensión de actividades por el patrón o empresario.
 En España, desempleo, población activa que no tiene trabajo.

Enlaces externos